El término Singer puede hacer referencia a:
 Singer, fabricante de automóviles.
 Singer Building, un rascacielos de Manhattan, Nueva York.
 Singer Corporation, fabricante de máquinas de coser.

Apellido 
Singer (o Singher, Szinger, Zinger, Zynger, Zyngier):
 Eric (Doyle) Singer (nacido Mesinger).
 Frederick Singer (1924): físico austro-estadounidense.
 George Singer (1846-1909): industrial británico, fundador de la empresa automovilística Singer.  
 Hans Wolfgang Singer (1910-2006): economista del desarrollo alemán, una de las figuras más reconocidas de la economía heterodoxa.
 Isaac Merritt Singer (1811-1875): estadounidense fundador de una fábrica de máquinas de coser.
 Isadore Singer (1924): matemático estadounidense.
 Israel Yehoshua Singer (1893-1944): escritor polaco.
 Isaac Bashevis Singer (1902-1991): escritor polaco, premio Nobel de Literatura en 1978.
 John Singer Sargent (1856-1925): pintor estadounidense de origen italiano.
 Juan Adolfo Singer (1935, Montevideo): político uruguayo perteneciente al Partido Colorado.
 Lori Singer (1957): actriz estadounidense.
 Marc Singer (1948): actor canadiense.
 Peter (Albert David) Singer (1946): profesor de diversas universidades, experto en ética, bioética y respeto animal.
 Winnaretta Singer (1865-1943): pintora y mecenas estadounidense.

Autores de nombres científicos 
 H.Singer - H. Singer fl. 2003
 J.Singer - Jakob Singer 1834-1901
 M.Singer - Max Singer fl. 1885
 R.B.Singer - Rodrigo Bustos Singer 1970-
 Singer - Rolf Singer (1906, Schliersee – 1994 , Chicago)

Topónimo 
 Singer (Luisiana): localidad estadounidense.